Die 3. Schacholympiade fand vom 13. bis 27. Juli 1930 in Hamburg statt. Sie wurde von der FIDE organisiert und bestand aus einem Männerwettbewerb. Im gleichen Rahmen fand die Schachweltmeisterschaft der Frauen 1930 statt.

Hintergrund 

Deutschland, das die Veranstaltung der Schacholympiade übernommen hatte, wählte die Stadt Hamburg als Austragungsort, wo die Olympiade mit dem hundertjährigen Jubiläum des Hamburger SK verbunden war. Spielort war das Logenhaus der Provinzialloge von Niedersachsen an der Moorweidenstraße.

Diesmal nahmen 18 Mannschaften an der Olympiade teil, die in einem Rundenturnier gegeneinander spielten. Litauen, Norwegen und Island gaben bei diesem Turnier ihr Debüt.

Der Turnierfavorit Polen gewann in der Besetzung Rubinstein, Tartakower, Przepiorka, Makarczyk und P. Frydman, vor der ungarischen Mannschaft mit Maróczy, Takács, Vajda, E. Steiner und Havasi.

Die deutsche Mannschaft erreichte in der Besetzung Ahues, Sämisch, Carls, Richter und Wagner den dritten Platz.

Endstand als Kreuztabelle 

{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||BP||MP||+||=||-
|-
|1||Polen||POL||●||3½||2||2||1½||2||1½||3||4||2½||2½||3½||3||2½||4||4||3½||3½||48½||27||12||3||2
|-
|2||Ungarn||HUN||½||●||2||2||1½||3||1½||2||2||3||3½||3½||3½||4||4||4||4||3||47||24||10||4||3
|-
|3||Deutschland||GER||2||2||●||3||2||½||1½||3||3||3½||3½||3||2½||3½||2||2½||3||4||44½||26||11||4||2
|-
|4||Österreich||AUT||2||2||1||●||2||4||2||1½||2||3½||3||3||2||3||3½||2||3||4||43½||23||8||7||2
|-
|5||Tschechoslowakei||CSR||2½||2½||2||2||●||2||½||2½||3½||1||2||3½||2½||2||4||3||3½||3½||42½||25||10||5||2
|-
|6||USA||USA||2||1||3½||0||2||●||2½||2||2||2½||2½||1½||2½||3½||3||3||4||4||41½||24||10||4||3
|-
|7||Niederlande||NED||2½||2½||2½||2||3½||1½||●||1½||1½||1½||3||3||3½||1||2½||3||4||2||41||22||10||2||5
|-
|8||England||ENG||1||2||1||2½||1½||2||2½||●||2||3||2½||3½||2½||2||2½||3½||3||3½||40½||24||10||4||3
|-
|9||Schweden||SWE||0||2||1||2||½||2||2½||2||●||2||2½||3||3||3½||3½||3||3½||4||40||23||9||5||3
|-
|10||Lettland||LAT||1½||1||½||½||3||1½||2½||1||2||●||1||2||3||3||4||3||2||3½||35||17||7||3||7
|-
|11||Dänemark||DEN||1½||½||½||1||2||1½||1||1½||1½||3||●||2||2||1||3||2½||2½||4||31||13||5||3||9
|-
|12||Frankreich||FRA||½||½||1||1||½||2½||1||½||1||2||2||●||2½||3½||1½||3||3||2½||28½||14||6||2||9
|-
|13||Rumänien||ROM||1||½||1½||2||1½||1½||½||1½||1||1||2||1½||●||1||3½||3½||2½||2½||28½||10||4||2||11
|-
|14||Litauen||LTU||1½||0||½||1||2||½||3||2||½||1||3||½||3||●||0||1||1||2||22½||9||3||3||11
|-
|15||Island||ISL||0||0||2||½||0||1||1½||1½||½||0||1||2½||½||4||●||1||3½||2½||22||9||4||1||12
|-
|16||Spanien||ESP||0||0||1½||2||1||1||1||½||1||1||1½||1||½||3||3||●||2||1½||21½||6||2||2||13
|-
|17||Finnland||FIN||½||0||1||1||½||0||0||1||½||2||1½||1||1½||3||½||2||●||2||18||5||1||3||13
|-
|18||Norwegen||NOR||½||1||0||0||½||0||2||½||0||½||0||1½||1½||2||1½||2½||2||●||16||5||1||3||13
|}

Erfolgreichste Teilnehmer

Mannschaftsaufstellungen

Literatur 
 Arpad Földeak: Schacholympiaden, Ten Have Verlag 1971

Weblinks 
 3rd Chess Olympiad: Hamburg 1930 OlimpBase (englisch)

1930
Schachturnier
Schachveranstaltung 1930
Schachwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Hamburg